Wunderknäuel steht für:

 eine Art Knäuel (Textil)
 einen Bestandteil des Nierenkörperchens